Plaats in Indonesië
 Tegalpanjang (Cireunghas), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Tegalpanjang (Sucinaraja), een plaats in het bestuurlijke gebied Garut in de provincie West-Java